Osoby o tym nazwisku:
 Bronisław Rudowicz (ur. 1929) – polski ekonomista
 Marianna Rudowicz (1918-1995) – polska pisarka
 Teresa Rudowicz (1928-1994) – polska malarka